Administració Nacional de Liechtenstein (del seu nom en alemany Liechtensteinische LandesVerwaltung), conjunt de ministeris del govern de Liechtenstein
 Associació d'Atletisme de Liechtenstein (del seu nom en alemany Liechtensteiner LeichtathletikVerband), màxim organisme rector de l'atletisme a Liechtenstein
 Luxor Las Vegas, hotel i casino de Las Vegas, als Estats Units
 Athena (coet) (del seu nom en anglès Lockheed Launch Vehicle), vehicle de llançament orbital desenvolupat per Lockheed Martin
 Grumman LLV (de l'acrònim en anglès Long Life Vehicle), model de furgoneta utilitzat pel servei postal dels Estats Units